Шрив

Фамилия:

 Шрив, Анита (1946—2018) — американская писательница.
 Шрив, Генри (1785—1851) — американский речной капитан и изобретатель.
 Шрив, Милтон (1858—1939) — американский государственный деятель, член Палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки.
 Шрив, Лоуренс (Абдулла Мясник; род. 1941) — канадский рестлер.

Топоним:

 Шрив (Огайо) — деревня в США.